Příjmení Holoubek nosí více významných osobností:

 David Holoubek – český fotbalista
 Gustaw Holoubek – polský herec českého původu, režisér a politik
 Jan Holoubek – polský filmař
 Jaroslav Holoubek – český básník, prozaik, novinář, překladatel a pedagog
 Jiří Holoubek – český hudebník, člen skupin Spirituál kvintet a Jiří Holoubek Trio
 Ladislav Holoubek – slovenský hudební skladatel
 Magdalena Zawadzka-Holoubeková – polská herečka
 Martin Holoubek – český rychlobruslař
 Miroslava Holoubková – česká spisovatelka, nakladatelka a astroložka
 Todd Holoubek – americký herec
 Tomáš Holoubek – český římskokatolický kněz
 Vilém Holoubek – český podnikatel a politik
 Zdeněk Holoubek – český fotbalista

Externí odkazy